Czobor Imre (?–1516) főispán, kamarás, hadvezér
 Czobor Imre (?–1561) főispán, diplomata, ~ Mihály fia, ~ Márton testvére
 Czobor Imre (1520–1581) nádori helytartó
 Czobor Imre (1610 körül – ?), Czobor Mihály fia, Ugocsa vármegye főispánja
 Czobor Imre (1883–?) Komárom és Esztergom vármegyék főispánja
 Czobor Imre (1900–?) színész